Никита Морозов:

 Морозов, Никита Семёнович (1864—1925) — музыкальный теоретик и педагог.
 Морозов, Никита Фёдорович (род. 1932) — советский российский математик, академик РАН.